AR-15 steht für:
 ArmaLite AR-15, Nachfolgermodell des ArmaLite AR-10 und Vorläufermodell des US-amerikanischen Sturmgewehrs M16;
 Colt AR-15, halbautomatisches Gewehr, basierend auf dem ArmaLite AR-15. Viele Waffenhersteller bauen Colt AR-15 unter eigenem Namen nach;
 USS Deucalion (AR-15), US-amerikanisches Werkstattschiff der Amphion-Klasse;
 AR-15 Flugsicherungsradar von Siemens-Plessey.

AR15 bzw. AR 15 steht für:
 Areal 15 auf Nevada National Security Site;
 Arkansas Highway 15;
 Typbezeichnung für die Siemens-Lokomotive Asiarunner AR15 VR.

Siehe auch:
 CAR-15, Waffenbaureihe von Colt Defense, die ebenfalls auf dem M16A1-Sturmgewehr basiert.

Abkürzung